Palo Bonito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Bonito, Veracruz, ort, Minatitlán, 
 Palo Bonito, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar